En Pologne, Skrzynice peut faire référence à :

 Skrzynice, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Skrzynice, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.